Турборедуктор — редуктор, работающий в режиме высокой скоростной (частотной) нагрузки. Средний диапазон частот вращения валов-шестерён турборедуктора 15—80 тыс. об/мин. Диапазон нагрузок 30—90 МВт. Высокие нагрузки предъявляют особые требования к материалу и обуславливают особенности конструкций турборедукторов.

Особенности конструкции 
 Материалы — высокопрочные легированные стали.
 Подшипники — различные типы подшипников скольжения или (в особых случаях) другие, способные выдержать высокие нагрузки.

Области применения 
Преимущественно установки для сжатия газа и газовых смесей, а также работа в режиме генератора на сжатых газах и смесях в авиационной и космической технике, компрессорах, при транспортировке газов, в генераторах, испытательных стендах и др.

Производители 
 Voith Turbo BHS Getriebe GmbH
 MAN Turbo AG
 Renk AG
 Allen Gears
 Flender-Graffenstaden
 Lufkin
 Maag Gear
 Siemens AG
 VAKOMA GmbH

 
Детали машин и механизмов